

Formazione e pensiero 
Già docente di filosofia politica presso l'Università di Teramo, nonché presso l'Università Pontificia "Auxilium" di Roma, insegna attualmente presso l'Università on line "Leonardo da Vinci" di Chieti. È sposato con la saggista e docente di sociologia Giulia Paola Di Nicola con cui ha fondato nel 1985 il "Centro di Ricerche Personaliste" (Teramo) e la rivista culturale "Prospettiva Persona" (ISSN 1126-5191).

Attilio Danese si è laureato in pedagogia con il prof. L. Lugarini nel 1971 presso l'Università dell'Aquila con 110 e lode e dignità di stampa, con una tesi dal titolo L'interpretazione hegeliana del mondo moderno negli scritti di Francoforte. Nel 1979 si è laureato in filosofia presso l'Università di Roma "La Sapienza" con il prof. A. Capizzi con una dissertazione dal titolo Aspetti sociali del pensiero hegeliano.

Prima di conseguire il titolo accademico ha maturato studi teologici in un clima culturale dominato dalla teologia di stampo metafisico-tomista e dalla filosofia neoscolastica. Dopo la laurea e le prime pubblicazioni sull'Hegel giovane, rimase affascinato dalla filosofia personalista e in particolar modo dal pensiero di Emmanuel Mounier. L'interesse verso questa corrente lo spinse a spostarsi in Francia, per continuare a fare ricerca, presso la comunità dei “Murs Blanc” (i Muri Bianchi) a Chatenay Malabry (Parigi). I Muri Bianchi era una comunità di intellettuali fondata nel 1945 da Emmanuel Mounier, e frequentata allora dai migliori filosofi. All'interno di essa vivevano, tra gli altri, Paul Ricoeur, Paulette Mounier, J.M. Domenach, Simone e Paul Fraisse, tutti studiosi di discipline diverse che interagivano a livello amicale e culturale confrontandosi periodicamente sugli sviluppi delle scienze in chiave personalista.

I colloqui, particolarmente fecondi, intrattenuti con Paul Ricoer indussero Attilio Danese a interpretare le filosofie contemporanee (quali la linguistica, l'ermeneutica, la psicanalisi, il pensiero debole) alla luce del buon essere della persona e della società. La svolta del pensiero di Attilio Danese, rispetto alla precedente impostazione hegeliana venne testimoniata con la pubblicazione del suo libro Unità e pluralità. Mounier e il ritorno alla persona (contenente tra l'altro la prefazione di Paul Ricoeur), con cui ottenne il “Premio Internazionale Mounier” nel 1985 (giuria composta da E. Borne, R. Habachi, H. Hausemer). Attilio Danese e la moglie mantennero un costante confronto culturale e amicale con Paul Ricoeur, sino alla sua morte avvenuta nel 2005.

L'impegno intellettuale di Attilio Danese, attraverso pubblicazioni, conferenze e docenze, ha promosso la cultura di stampo "personalista" in Italia, raccogliendo il meglio del pensiero contemporaneo in Italia, Europa (Francia, Germania, Svizzera, Romania, Polonia, Belgio, Olanda, Spagna, Ungheria, Slovenia, Romania), Brasile, Messico, Argentina, USA, Africa (Burkina Faso e Benin). Raccogliendo il meglio del pensiero contemporaneo ha animato una comunità di intellettuali, collegati anche in rete, di diversi orientamenti culturali, di ispirazione cristiana e non, che si sono riconosciuti in questo impegno pur mantenendo distinte direzioni di ricerca.

Il personalismo, relativamente ai risvolti politici, ha poi condotto il Danese a collegarsi con la rete dei federalisti guidati da Alexandre Marc e Denis De Rougemont. Proprio grazie alle sollecitazioni di Alexandre Marc il Danese ha approfondito il rapporto tra personalismo e federalismo, attestato dal libro Il Federalismo. Cenni storici e implicazioni politiche (Roma 1995) e da numerosi articoli sull'argomento (tra cui Il federalismo integrale di A. Marc, in Federalismo & Società, Bologna 1996).

Nel 1985 Attilio Danese, nella costante collaborazione con Giulia Paola Di Nicola, ha fondato il “Centro Ricerche Personaliste”, con sede principale a Teramo ma con diverse sedi decentrate, nominando come primo presidente onorario Paul Ricoeur (dopo di lui Alino Lorenzon di Rio de Janeiro e Giorgio Campanini di Parma). Il Centro (CRP) in breve tempo divenne un punto di riferimento in Italia e all'estero per quanti si richiamassero a questo spazio di confronto interdisciplinare tra cultura e fede. Il Centro sollecita tutti a valutare le direzioni e gli effetti delle teorie: invita i laici a porsi delle domande su Dio e invita i credenti a non fare di Dio una dottrina o un idolo individualista, collettivista, maschilista o femminista.

Allo scopo di evitare l'irrigidimento accademico della cultura universitaria e la soggezione a poteri e ideologie dominanti, nel 1992 Attilio Danese e sua moglie decisero di fondare la rivista trimestrale "Prospettiva Persona", in ideale continuità con quella francese "Esprit", fondata sessant'anni prima da Emmanuel Mounier. "Prospettiva Persona" raccoglie ancora oggi i migliori studi sul personalismo, dall'Italia e dall'estero, collegando molteplici università e centri di ricerca.

Il 5 ottobre 2017 Attilio Danese e sua moglie Giulia Paola Di Nicola, in occasione della pubblicazione del centesimo numero di "Prospettiva Persona" hanno passato il testimone al Prof. Flavio Felice, nominato Direttore della rivista e nominando per la presidenza onoraria Robert Royal di Washington D.C., assicurando così il prosieguo della rivista nella sua missione culturale.

Dal 1997 in poi, un ulteriore fronte di impegno culturale, dei coniugi Danese Di Nicola, è stato la riformulazione della cultura della coniugalità dal punto di vista relazionale, comunicazionale, spirituale e teologico. In questa veste hanno collaborato con la CEI e sono divenuti membri del direttivo dell'Accademica INTAMS di Bruxelles (International Academy for marital spirituality) e della relativa rivista “Marriage, Families & Spirituality”.

Docenze 
Attilio Danese ha insegnato all'Università di Chieti e Teramo dal 1975 al 1997, tenendo corsi di "Dottrina dello Stato", "Filosofia politica" e "Analisi del linguaggio politico". Ha insegnato "Politica Sociale" e successivamente "Sociologia della famiglia" dal 1998 al 2013, presso la Facoltà di Scienze sociali dell'Università G. D'Annunzio di Chieti. Ha insegnato anche a Roma (Auxilium) e Bari, (Dip. di Bioetica). Dal 2005 è professore incaricato di Sociologia dell'Educazione e Filosofia politica (master) nell'Università on line "Leonardo da Vinci" di Torrevecchia (Chieti). Dal 2008 al 2018 ha insegnato, come professore invitato, "Filosofia politica" e discipline umanistiche in chiave personalista presso gli Istituti Teologici e di Scienze religiose, aggregati alla Lateranense in Abruzzo (ISSR, G. Toniolo, Pescara, ITAM, Chieti, Fides et Ratio, L'Aquila).

Tuttora svolge un'intensa attività culturale in Italia e all'estero come visiting scholar, visiting scientist e visiting professor con prolusioni a convegni internazionali, inaugurazione di Anni accademici, seminari specialistici (ultimi in ordine di tempo all'Università di Puebla in Mexico nel 2013 e Ateneo Salesiano di Roma 2015) sulle problematiche relative alla filosofia della persona, al rapporto tra etica e politica, all'umanesimo relazionale e familiare.

Collaborazioni 
In qualità di consulente Attilio Danese ha collaborato con numerose istituzioni, pubbliche e private. Dal 1995 al 1996 è stato Direttore Scientifico e gestore del Progetto transeuropeo "Phare and Tacis" dell'Unione Europea per conto dell'Istituto internazionale "J. Maritain" di Roma; dal 1996 al 2013 è stato membro del comitato scientifico dell'Ufficio Nazionale Famiglia della CEI. Dal 2003 al 2008 è stato associato come esperto al Comitato scientifico delle Politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento. Nel 2010 la provincia di Teramo lo ha designato Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Tercas e confermato nel 2015 per "chiara fama". È membro dell’Editorial Board della rivista Ethical Perspectives, KU Leuven dal 1993. Dal 2010 è presidente, in coppia con la moglie, dell'Associazione nazionale "Maria e Luigi", ispirata ai coniugi Maria Corsini e Luigi Beltrame Quattrocchi.

Pubblicazioni 
Tra le numerose pubblicazioni di Attilio Danese si riportano di seguito solo alcune tra le più significative:
 Unità e Pluralità. Mounier e il ritorno alla persona, Città Nuova, Roma 1984. ISBN 9788831117166
 Riscoprire la politica. Storia e prospettive, Città Nuova, Roma. ISBN 9788831124164
 Persona e sviluppo. Dibattito interdisciplinare (a cura), Dehoniane, Roma 1991. ISBN 978-8839603487
 Cittadini Responsabili. Questioni di etica politica, Dehoniane, Roma 1992.
 L'io dell'altro. Confronto con Paul Ricoeur (a cura di), Marietti, Genova 1993. ISBN 978-8821193071
 Persona, comunità e istituzioni. La dialettica ricoeuriana della giustizia, ECP, Firenze 1994. ISBN 8809140133
 Il Federalismo. Cenni storici e implicazioni politiche, Città Nuova, Roma 1995. ISBN 9788831101011
 Laicità e religiosità in Ignazio Silone (a cura di), Edigrafital, S. Atto (Te) 2001
 Educare è comunicare, Effatà, Cantalupa (To) 2001. ISBN 9788886617802
 Non uccidere Caino, Paoline, Milano 2002. ISBN 978-8831523288
 All'ombra del Principe.La politica dalle origini a Machiavelli. Problemi attuali e prospettive", Rubbettino, Soveria Mannelli 2018. ISBN 978-88-498-5578-4

Pubblicazioni con G.P. Di Nicola 

Numerose sono anche le opere che Attilio Danese ha pubblicato con sua moglie Giulia Paola Di Nicola, si riportano di seguito solo alcune tra le più significative:
 Amici a vita. La coppia tra scienze umane e spiritualità, Città Nuova, Roma 1997. ISBN 9788886617475
 L'amico discreto, Effatà, Cantalupa (TO) 1998. ISBN 9788886617208
 Il maschile a due voci. Il padre, il figlio, l'amico, lo sposo, il prete, Piero Manni, Lecce 1999. ISBN 978-8881760862
 Verginità e matrimonio: reciprocità e diversità di due vocazioni, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2000, ISBN 8821542033
 Un'aureola per due. Maria Corsini e Luigi Beltrame Quattrocchi, Città Nuova, Roma 2001. ISBN 9788874021963
 Lei & Lui. Comunicazione e reciprocità, Effatà, Cantalupa (TO) 2001. ISBN 9788886617727
 Abissi e vette. Il percorso spirituale e mistico di Simone Weil, LEV, Città del Vaticano 2002. ISBN 9788820972578
 Con o senza Dio? Per una spiritualità della relazione coniugale, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2005. ISBN 9788874022199
 Perdono...per dono. Quale risorsa per la società e la famiglia, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2005. ISBN 9788874025589
 Perché sposarsi? Viaggio tra obblighi convenienze e scelte liberanti, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, ISBN 9788821592546
 Le ragioni del matrimonio. Aspetti di sociologia della famiglia, Ed. Effatà, Torino 2006, ISBN 9788874022809
 Ignazio Silone. Percorsi di una coscienza inquieta, Fondazione Silone, L'Aquila 2006. ISBN 9788874023660
 Le ragioni del matrimonio, Effatà, Torino 2006. ISBN 9788874022809
 Da Amore a Zapping. Manuale per incomprensibili adolescenti, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008. ISBN 978-8821560866
 Giovani di Spirito, Effatà, Cantalupa (TO) 2008. ISBN 9788874023950
 Persona e impersonale, la questione antropologia in Simone Weil, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009. ISBN 978-8849823677
 Un amore scritto in cielo. Luigi e Zelia Martin, San Paolo, Milano 2010 ISBN 9788821567247

Note